L'équipe de baseball des Giants de San Francisco est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1883. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1883-2010)

Saison régulière 
 128 saisons de Ligue majeure : 10436 victoires pour 8958 défaites (0,538)
 8 titres de Division : 1971, 1987, 1989, 1997, 2000, 2003, 2010, 2012
 18 titres de Ligue : 1888, 1889, 1904, 1905, 1911, 1912, 1913, 1917, 1921, 1922, 1923, 1924, 1933, 1936, 1937, 1951, 1954, 1962

Séries éliminatoires 
 5 participations en Série de division : 8 victoires pour 12 défaites (0,400), 2 séries gagnées : 2002, 2010
 5 participations en Série de championnat : 16 victoires pour 11 défaites (0,592), 3 séries gagnées : 1989, 2002, 2010
 18 participations en Série mondiale : 49 victoires pour 54 défaites (0,459), 6 séries gagnées : 1905, 1921, 1922, 1933, 1954, 2010
 Bilan en séries éliminatoires : 73 victoires pour 77 défaites (0,487)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des San Francisco Giants sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des San Francisco Giants sur Baseball-Reference.com

San Francisco Giants